Bremermann es un apellido de origen alemán. Puede referirse a:

Personas
 Emanuel Bremermann (1994-), periodista, crítico de cine y escritor uruguayo.
 Hans-Joachim Bremermann (1926–1996), matemático y físico germano-estadounidense.
Ciencias
 Límite de Bremermann, máxima velocidad computacional de un sistema autocontenido en el universo material.